Tomorrowland kan avse:

 Tomorrowland (temapark på Disney)
 Tomorrowland (festival) –en årlig musik- och dansfestival i Boom, Belgien
 Tomorrowland (Mad Men) – det 13:e avsnittet under fjärde säsongen 
 Tomorrowland (Ryan Bingham album) – ett album av Ryan Bingham från 2012
 Tomorrowland: A World Beyond – en film av Brad Bird från 2015.